McCargo est un patronyme porté notamment par :

 Keaton McCargo (1995-), skieuse acrobatique américaine ;
 Marian McCargo (1932-2004), actrice américaine.